Wang Ao je čínské jméno vícera osob:

 Wang Ao (ministr) (1384–1467, ) – čínský politik, ministr státní správy říše Ming
 Wang Ao (velký sekretář a básník) (1450–1524), ) – čínský politik (velký sekretář), esejista a básník říše Ming